Пальмієрі () — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Авреліо Пальмієрі (1870—1926) — італійський священник, славіст, історик церкви, перекладач.
 Маттео Пальмієрі (1406—1475) — італійський гуманіст і історик, політичний діяч.